„Форд Мустанг“ (Ford Mustang) е модел спортни автомобили (сегмент S) на американската компания „Форд“, произвеждан от 1964 година в шест последователни поколения.

Първоначално „Мустанг“ е базиран на второто поколение на модела „Форд Фалкон“. Производството започва на 9 март 1964 г. и е представена на публиката през 17 април 1964 г. на международния панаир в Ню Йорк.

Това е най-успешната кола на „Форд“ след пускането на „Модел A“ през 1927 година. „Мустанг“ поставя началото на нов клас атомобили на американския пазар, т.нар. пони кар – евтини спортни коли с демонстративно удължена предница и къса задна част – в който основни негови конкуренти стават „Шевролет Камаро“ на „Дженерал Мотърс“ и „Крайслер Баракуда“ на „Крайслер“.

Още снимки 

Мустанг
Спортни автомобили